Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Russocki – polski szlachcic, szambelan królewski
 Mikołaj Russocki – polski szlachcic, kasztelan biechowski
 Samuel Russocki – polski szlachcic
 Stanisław Russocki – polski historyk,
 Tomasz Russocki – polski szlachcic
 Wacław Russocki – polski prawnik i urzędnik konsularny
 Władysław Russocki – austriacki urzędnik
 Włodzimierz Russocki – polski ziemianin, poseł na Sejm Krajowy Galicji

 Zobacz też
 Arnoldt-Russocki